U.S. International Figure Skating Classic ('') — ежегодное международное соревнование по фигурному катанию, проводимое американской ассоциацией фигурного катания с 2012 года. Соревнования проходят в столице штата Юта — Солт-Лейк-Сити. Спортсмены соревнуются в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

В 2014—2019 годах турнир входил в серию «Челленджер» (CS). Для сокращения турнир часто называют U.S. Classic.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания 

U.S. International Figure Skating Classic
Турнир по ф/к
Международные спортивные соревнования в Солт-Лейк-Сити